Valle Grande (Jujuy), een plaats in de Argentijnse provincie Jujuy
Valle Grande (departement), een departement van de Argentijnse provincie Jujuy